Sinaloa, een deelstaat van Mexico
 Sinaloa (gemeente), een gemeente in die deelstaat
 Sinaloa de Leyva, de hoofdplaats van die gemeente
 Río Sinaloa, een rivier in Mexico
 Sinaloa (geslacht), een geslacht van veldsprinkhanen